



Вулиця Полковника Коновальця 
 Вулиця Полковника Коновальця — вулиця у Білій Церкві

Вулиця Євгена Коновальця 
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Бердичеві
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Болехові
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Борисполі
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Борщеві
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Боярці
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Броварах
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Бурштині
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Бучі
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Городку, Львівська область
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Долинській
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Дрогобичі
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Дублянах
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Дубні
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Жидачові
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Житомирі
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Жовкві
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Здолбунові
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця в Івано-Франківську
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Ізяславі
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Кам'янці, Черкаська область
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Києві
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Ковелі
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Коломиї
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Конотопі
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Коростишеві.
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Костополі
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у місті Красилів
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Луцьку
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Любомлі
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Миколаєві, Львівська область
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Млинові
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Надвірній
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця в Оржиці
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Первоймайську
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Пустомитах
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Радехові
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Рівному
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Рогатині
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Рудках
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Сокалі
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Сокирянах
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Старому Самборі
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Тернополі
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Хмельницькому
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Христинівці
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Шепетівці
 Вулиця Євгена Коновальця — вулиця у Яворові

Вулиця Коновальця 
 Вулиця Коновальця — вулиця у Бориславі
 Вулиця Коновальця — вулиця у Бродах
 Вулиця Коновальця — вулиця у Бурштині
 Вулиця Коновальця — вулиця у Великих Мостах
 Вулиця Коновальця — вулиця у Володимирі
 Вулиця Коновальця — вулиця у Галичу
 Вулиця Коновальця — вулиця у Гусятині
 Вулиця Коновальця — вулиця у Долині
 Вулиця Коновальця — вулиця в Єзуполі
 Вулиця Коновальця — вулиця у Заліщиках
 Вулиця Коновальця — вулиця у Зимній Воді
 Вулиця Коновальця — вулиця у Івано-Франковому
 Вулиця Коновальця — вулиця у Калуші
 Вулиця Коновальця — вулиця у Козові
 Вулиця Коновальця — вулиця у Коломиї
 Вулиця Коновальця — вулиця у Копичинцях
 Вулиця Коновальця — вулиця у Корці
 Вулиця Коновальця — вулиця у Косові
 Вулиця Коновальця — вулиця у Куликові
 Вулиця Коновальця — вулиця у Львові
 Вулиця Коновальця — вулиця у Монастириськах
 Вулиця Коновальця — вулиця у Новому Роздолі
 Вулиця Коновальця — вулиця у Перемишлянах
 Вулиця Коновальця — вулиця у Раві-Руській
 Вулиця Коновальця — вулиця у Самборі
 Вулиця Коновальця — вулиця у Скалаті
 Вулиця Коновальця — вулиця у Стебнику
 Вулиця Коновальця — вулиця у Стрию
 Вулиця Коновальця — вулиця у Судовій Вишні
 Вулиця Коновальця — вулиця у Тлумачі
 Вулиця Коновальця — вулиця у Хоросткові
 Вулиця Коновальця — вулиця у Ходорові
 Вулиця Коновальця — вулиця у Хусті
 Вулиця Коновальця — вулиця у Червонограді
 Вулиця Коновальця — вулиця у Чорткові

Провулок Євгена Коновальця 
 Провулок Євгена Коновальця — провулок у Дніпрі
 Провулок Євгена Коновальця — провулок у Долинській
 Провулок Євгена Коновальця — провулок у Казанці
 Провулок Євгена Коновальця — провулок у Ковелі
 Провулок Євгена Коновальця — провулок у Сокирянах
 Провулок Євгена Коновальця — провулок у Хмельницькому

Провулок Коновальця 
 Провулок Коновальця — провулок у Корці

Див. також 
 Бульвар Євгена Коновальця — бульвар у Полтаві

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей